Sigmops är ett släkte av fiskar. Sigmops ingår i familjen Gonostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Drakfiskartade fiskar
Sigmops